«Московское обозрение» — название нескольких периодических печатных изданий, выходивших на русском языке в городе Москве. 

 «Московское обозрение» — критико-библиографический журнал, издававшийся в 1859 году А. И. Лаксом.
 «Московское обозрение» — журнал, издававшийся с 1876 по 1878 год под редакцией сперва Г. А. Хрущова-Сокольникова, затем Н. Л. Пушкарева.

Примечания